Князев, Александр Михайлович:
 Князев, Александр Михайлович (род. 1958) — учёный, доктор педагогических наук, профессор кафедры акмеологии и психологии проф. деятельности РАГС при Президенте РФ.
 Князев, Александр Михайлович (род. 1984) — российский саунд продюсер, лидер группы Triangle Sun.